La saison 2003 de Pervy Divizion est la douzième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

L'Amkar Perm remporte la compétition et est promu en première division. Il est accompagné par son dauphin le Kouban Krasnodar.

À l'autre bout du classement, le Lada Togliatti termine largement dernier avec dix-huit points en quarante-deux matchs. Les autres relégables sont le Volgar-Gazprom Astrakhan, le Kristall Smolensk, l'Oural Iekaterinbourg et le Fakel Voronej. À l'issue de la saison, le Dinamo Saint-Pétersbourg quitte également la compétition en raison de ses problèmes financiers.

Le meilleur buteur de la compétition est Aleksandr Panov du Dinamo Saint-Pétersbourg avec vingt-trois buts inscrits. Il est suivi par Konstantin Paramonov de l'Amkar Perm et Aleksandr Petoukhov du Metallourg Lipetsk qui en comptabilisent chacun vingt-et-un.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quatorze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent deux relégués de première division, l'Anji Makhatchkala et le Sokol Saratov, ainsi que six promus de troisième division, que sont le Baltika Kaliningrad, le Metallourg Lipetsk, le Metallourg-Kouzbass Novokouznetsk, le Mordovia Saransk, l'Oural Iekaterinbourg et le Terek Grozny, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le Lokomotiv Tchita est celui présent depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis 1992, suivi du Gazovik Ijevsk et du Spartak Naltchik présents depuis 1996, tandis que le Kristall Smolensk est en lice depuis 1997.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats 

|}

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2003 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2003 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2003 sur WildStat.ru.

2003
Russie
Football en Russie en 2003